L'Hypo Group Tennis International 1990 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 10ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1990. Si è giocato a Genova in Italia, dal 18 al 24 giugno 1990.

Campioni

Singolare 

 Ronald Agénor ha battuto in finale  Tarik Benhabiles 3-6, 6-4, 6-3

Doppio

 Tomás Carbonell /  Udo Riglewski hanno battuto in finale  Cristiano Caratti/  Federico Mordegan 7–6, 7–6

Collegamenti esterni

ATP Tour 1990